El término Arraiján puede referirse a:

 Arraiján, distrito en Panamá;
 Arraiján, corregimiento y cabecera del distrito del mismo nombre;
 Nuevo Arraiján, localidad del distrito de Arraiján;
 Arraiján, planta de la familia de las Myrtaceae, nativa del sudeste de Europa y del norte de África.